w chemii:
 próba Abla
 próba akroleinowa
 próba Benedicta
 próba Fehlinga
 próba iskrowa
 próba Jominy’ego
 próba Lucasa
 próba Marsha
 próba obrączkowa
 próba ślepa
 próba Tollensa
 próba Trommera
 w diagnostyce medycznej:
 próba Gellé
 próba głodowa
 próba krzyżowa
 próba Perthesa
 próba Politzera
 próba Queckenstedta
 próba Rinnego
 próba Romberga
 próba Schwabacha
 próba sekretynowa
 próba sekretynowo-cholecystokininowa
 próba skrobiowa
 próba trawienia białka
 próba tuberkulinowa
 próba tuberkulinowa Mantoux
 próba Valsalvy
 próba Trendelenburga
 próba Trendelenburga odwrotna
 próba Webera
 w drukarstwie:
 próba koloru
 próba znaczka
 w jubilerstwie – określa procentowy udział czystego metalu w stopie:
 próba cyny
 próba srebra
 próba złota
 w statystyce:
 próba statystyczna
 prosta próba losowa
 próba bootstrap
 próba ekspercka
 próba grupowa
 próba kwotowa
 próba losowo-kwotowa
 próba random-route
 próba reprezentatywna
 próba systematyczna
 próba warstwowa
 próba Bernoulliego
 próba otwarta
 próba ślepa
 próba pojedynczo ślepa
 próba podwójnie ślepa
 ordalia:
 próba żelaza
 próba wody
 inne:
 próba biologiczna
 próba fermentacyjna
 Próba niewinności – powieść
 próba przechyłów
 Próba – miejscowość (w gminie Brzeźnio)
 Próba – zbiornik wodny (w powiecie sieradzkim)
 standardowa próba etnograficzna
 statyczna próba rozciągania